Ariel může být:

 Ariel (město) – izraelské město
 Ariel (jméno) – mužské jméno hebrejského původu
 Ariel (měsíc) – měsíc Uranu
 Ariel (archanděl) – jeden z patnácti archandělů
 Ariel (automobil) – britský výrobce motocyklů a automobilů
 Ariel (prací prášek)
 Ariel (démon) – šestý vládce pekel, nejvyšší démon Merkuru v magických grimoárech.
 Ariel (román) – sci-fi román A. Běljajeva z roku 1941 (česky 1960)
 Ariel (postava) – postava ze Shakespearovy hry Bouře
 Ariel (postava) – postava z Malé mořské víly
 Vzdušný parní kočár, jinak zvaný Ariel, návrh létajícího stroje z roku 1842
 Ariel (společnost) – společnost
 Ariel (básnická sbírka) – druhá a poslední básnická sbírka Sylvie Plathové z roku 1965. Sbírka vyšla dva roky po autorčině sebevraždě. Do češtiny přeložil Jan Zábrana.
 Ariel (gramodesky) – vydavatelství gramofonových desek na Kubě

Externí odkazy